L'Épervier – film del 1925 diretto da Robert Boudrioz
L'Épervier – film del 1933 diretto da Marcel L'Herbier